Shōnen Jump bezeichnet:

 Shūkan Shōnen Jump, ein wöchentliches Manga-Magazin 
 Gekkan Shōnen Jump, ein monatliches Manga-Magazin